Guarumal peut désigner deux localités au Panama :

 Guarumal, dans la province de Chiriquí ;
 Guarumal, dans la province de Veraguas.